Mappe har flere betydninger:

 Mappe (beholder) − en kasseformet beholder
 Mappe (it)
 Ringbind − sommetider også omtalt som "mappe"